La Leaders Cup 2019, o Disneyland Paris Leaders Cup LNB per ragioni di sponsorizzazione, è la 23ª Leaders Cup (la 7ª con il nome di Leaders Cup).

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della LNB Pro A 2018-2019.

Lyon-Villeurbanne
Pau-Lacq-Orthez
Nanterre 92
Levallois

Digione
Strasburgo
JL Bourg
Limoges

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2018-2019

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2019
Leaders Cup